Тённер () — датский топоним и фамилия.

 Тённер — город на юге Дании на границе с Германией.
 Тённер — коммуна на юге Дании в области Южная Дания.